Constantin Alexandru Rosetti, de multe ori abreviat ca C.A. Rosetti se poate referi la,

Politician român 
 Constantin Alexandru Rosetti (1816 – 1885), om politic

Localități din România 
 C.A. Rosetti, Buzău, reședința comunei omonime
 C.A. Rosetti, Tulcea, reședința comunei cu același nume

Nume proprii